Delasalle peut faire référence à :

 (3002) Delasalle, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.	
 , Lycée au Minnesota aux États-Unis.	
 Angèle Delasalle (1867–1941), peintre et aquafortiste française.